Socialdemòcrates (danès Socialdemokratiet) és un partit polític de Dinamarca. Arran de les eleccions legislatives daneses de 2007 és la segona força política amb el 25,5% dels vots i 45 escons en el parlament, tan solament superat pel Venstre. Des que els socialdemòcrates van deixar el govern, després de les eleccions legislatives daneses de 2001, és la primera vegada que no són el partit més popular des de la Segona Guerra Mundial. El partit és actualment liderat per Helle Thorning-Schmidt i és membre del Partit Socialista Europeu i de la Internacional Socialista. Va ser fundat en 1871, i és un dels partits més antics d'Europa.

Història 
El partit va ser fundat el 1871 per Louis Pio, Harald Brix i Paul Geleff amb el propòsit d'organitzar els treballadors segons un model socialista. Des de mitjans del  Dinamarca s'havia anat industrialitzant i una gran part de la població rural havia emigrat a les ciutats esdevenint treballadors assalariats. El partit va sorgir per donar a aquestes persones millors condicions de vida i drets democràtics.

Els primers diputats del partit que van entrar al Folketinget (Parlament danès) van ser Peter Holm Thygesen i Christen Iver Hørdum el 1884.

Líders dels Socialdemòcrates 
 1871– 1872: Louis Pio
 1872– 1873: Carl Würtz
 1874– 1875: Ernst Wilhelm Klein
 1875– febrer 1877: Louis Pio
 1877 febrer– July 1878: Chresten Hørdum
 1878 febrer– July: A.C. Meyer
 1878– 1879: Saxo W. Wiegell
 1880– 1882: Chresten Hørdum
 1882– 1910: Peter Christian Knudsen
 1910– 1939: Thorvald Stauning
 1939– 1955: Hans Hedtoft (Alsing Andersen com a líder de facto el 1941-1945)
 1955– 1960: H. C. Hansen
 1960– 1962: Viggo Kampmann
 1962– 1972: Jens Otto Krag (Erling Dinesen líder de facto des d'octubre de 1972 a setembre de 1973)
 1973– 1987: Anker Jørgensen
 1987– 1992: Svend Auken
 1992– 2002: Poul Nyrup Rasmussen
 2002– 2005: Mogens Lykketoft
 2005– : Helle Thorning-Schmidt

Referències

Enllaços externs 
 Web dels Socialdemòcrates

Partits polítics de Dinamarca
Partits polítics socialistes